Бергман може да се отнася за:
 Арнфин Бергман (1928 – 2011), норвежки ски скачач
 Густав Бергман (1906 – 1987), австрийско-американски философ
 Ингмар Бергман (1918 – 2007), шведски режисьор
 Ингрид Бергман (1915 – 1982), шведска актриса
 Сабине Бергман-Пол (р. 1946), германски политик